Der Begriff Agrafa () bezeichnet:

 ein Gebirge in Griechenland in den Regionalbezirken Evrytania und Karditsa, siehe Agrafa (Gebirge)
 eine Gemeinde in der griechischen Region Mittelgriechenland, siehe Agrafa (Gemeinde)
 einen Gemeindebezirk der Gemeinde Agrafa, siehe Agrafa (Gemeinde)
 ein Dorf und eine Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Agrafa der Gemeinde Agrafa, siehe Agrafa (Ortsgemeinschaft)
 Agrapha – die nicht in der heutigen Bibel überlieferten Jesusworte